Megaluropus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Hoek 1889. Megaluropus ingår i familjen Megaluropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Megaluropus